Влади́мир Про́хоров:
 Прохоров, Владимир Владимирович (род. 1955) — советский футболист.
 Прохоров, Владимир Иванович (1929–1999) — советский и российский актёр.
 Прохоров, Владимир Николаевич (1947—2002) — российский политик, вице-губернатор Смоленской области, жертва громкого убийства.